Cosmosofia pode ser definida como sendo o estudo da manifestação e in-evolução (in do latim, em. evolução interna, em evolução) do Cosmos (do Universo ou do Kósmos, como concepção mais ampla). Podemos empregar o termo como sinônimo de Teosofia, ou seja: Sabedoria Universal; Sabedoria Divina; Ciência ou Conhecimento Divinos, ou dos Deuses (mas não "de Deus"), porém não devemos confundir e/ou vincular esse termo com qualquer doutrina, seita, religião ou tendência mística dos humanos da superfície da Terra como, por exemplo, a Sociedade Teosófica, o Espiritismo, a Maçonaria, os Rosacruz etc. O estudo e, principalmente, a prática dos Princípios Cosmosóficos (Teosóficos, Esotéricos, Divinos etc.) que regem a Evolução do Universo, e que se relacionam mais diretamente com nossa Humanidade, propicia que encontremos nosso caminho interior e nos despojemos de atitudes egoístas e separatistas, e que praticamente eliminemos de nossa personalidade a ambição e o desejo, para que possamos expressar lampejos do verdadeiro Amor, para o qual a transformação interior é indispensável.

Lamentavelmente os movimentos em busca da Verdade tendem a cristalizar-se ou a ficarem distorcidos, inclusive de forma fantasiosa e até doentia, conforme hoje podemos facilmente constatar até pela internet. As pessoas esquecem ou ignoram que tudo no Universo está em movimento, e que a Verdade é um acontecimento, mas não é algo que possa ser encontrado pela força do desejo da personalidade, que tende ao separatismo e ao egoísmo.

Cosmosofia implica Sabedoria, Amor, Pureza, transformações profundas espiritualmente orientadas na vida das pessoas, e não acúmulo mental de conhecimentos, por mais amplos que possam se afigurar e, muito menos, imposição de práticas ritualistas.

 

Espiritualismo